Ulica Królewska w Krakowie
 Ulica Królewska w Lublinie
 Ulica Królewska w Warszawie

Zobacz też 
 Droga Królewska
 Trakt Królewski

Królewska